Marc van Roosmalen, Nederlands-Braziliaans primatoloog
 Marcel van Roosmalen, Nederlands schrijver
 Theodorus van Roosmalen, Nederlands titulair bisschop